Adrian est l'équivalent anglais et allemand du prénom Adrien.

Personnalités désignées par ce prénom
 Adrian (1903-1959), costumier américain
 Adrián (1980-), dessinateur français
 Adrián (1987-), footballeur espagnol

Patronyme 

 Cem Adrian (1980-), chanteur turc ;
 Chris Adrian (1970-), écrivain américain ;
 Edgar Douglas Adrian (1889-1977), médecin et électrophysiologiste anglais, Prix Nobel de physiologie en 1932 ;
 Louis Adrian (1859-1933), ingénieur et intendant militaire français célèbre pour son casque et son baraquement ;
 Marie Adrian (1776-1793), tailleuse française, partisane des girondins pendant la Révolution ;
 Max Adrian (1903-1973), acteur irlandais ;
 Paul Adrian (1919-2013) historien du cirque ;
 Tamara Adrián (1954-), femme politique Venezuela.

Objets  
Ces objets furent nommés d'après leur inventeur, l'ingénieur polytechnicien Louis Adrian :
 casque Adrian, casque militaire français de la Première Guerre mondiale à partir de 1915, et dont la version de 1926 équipa les soldats français jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et son remplacement par le casque américain M1 ;
 baraquement Adrian, baraquement en bois démontable pour l'armée.

Musique 

 Adrian, album de Buzy.

Toponymes

Adrian, en Ontario ;

Adrian, village roumain ;
 Adrian, village roumain ;

Adrian, localité de Caroline du Sud ;
 Adrian, localité du Dakota du Nord ;
 Adrian, une localité du comté d'Emanuel et du comté de Johnson dans l'État de Géorgie ;
 Adrian, localité des îles Vierges ;
 Adrian, localité du comté de Hancock, en Illinois ;
 Adrian, ville siège du comté de Lenawee, au Michigan ;
 Adrian, localité du comté de Nobles, au Minnesota ;
 Adrian, localité du comté de Bates au Missouri ;
 Adrian, une localité du comté d'Oneida, dans l'État de New York ;
 Adrian, localité de l'Ohio ;
 Adrian, localité du comté de Malheur, en Oregon ;
 Adrian, localité en Pennsylvanie ;
 Adrian, localité du comté d'Oldham, au Texas ;
 Adrian, localité du comté d'Upshur, en Virginie-Occidentale ;
 Adrian, localité du comté de Grant, dans l'État de Washington ;
 Adrian, localité du comté de Monroe au Wisconsin ;

Adrián, paroisse civile de la municipalité de Marcano, dans l'État de Nueva Esparta.

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom américain
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis